Stonefields  est une banlieue de l’est de la cité d’Auckland, située dans l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Situation  
Elle est localisée à  au sud-est du centre de la cité.
Stonefields est entourée par les banlieues de Mount Wellington, Saint Johns et Glen Innes.

Municipalités limitrophes

Histoire 
Le site de  formé d’une seule coulée de lave basaltique provenant du cône de scorie à proximité du  mont  fut acheté par Percy Winstone au milieu des années 1930. 
L’exploitation en carrière commença en 1936 et vers l’année 1969, la carrière a atteint la production totale de . 
Quand la carrière fut  fermée vers l’année 2000, plus de  avaient été produite et utilisée pour la construction de la cité d’Auckland. 
Une fois que la carrière a cessé de fonctionner, il y eut beaucoup de débat sur son utilisation future. Un  site d’enfouissement des déchets  fut considéré mais  le plan fut écarté du fait du risque de  pollution des l’eau du sol.
A la place un lotissement des terres au niveau de Stonefields,fut accepté .

L’ancienne carrière de pierre était l’un des plus grand bloc de terrain non construit au niveau de la cité d’Auckland, capable de prendre en charge  un lotissement avec des maison de  pour environ  dans environ ,  et . 
En 2002, la  approuva l’achat des terrains entourant la carrière du Mt Wellington par le « Fletcher Residential ». 
L’acceptation était nécessaire dans la mesure où la compagnie parent qui est la société « Fletcher Building », était à plus de 25 % de capitaux étrangers

Démographie 

Stonefields, comprenant la zone statistique de « Stonefields West » et « Stonefields East », avait une  population de  lors du recensement de 2018 en Nouvelle-Zélande, en augmentation de  (85,6 %) depuis le recensement de 2013, et une augmentation de  depuis le recensement de 2006 .
 
Il y a .
On note la présence de  et , donnant un sexe-ratio de 0,89 homme pour une femme  avec  (19,6 %) âgées de moins de 15 ans,  (18,7 %) âgées de 15 à 29 ans,  (49,0 %) âgées de 30 à 64 ans et  (12,7 %) âgées de 65  ans ou plus.

L’ethnicité est pour 63,9 % européens/Pākehā, 3,6 % Māori, 1,7 % personnes provenant du Pacifique, 34,3% d’origine asiatiques et 3,2 % d’une autre ethnicité (le total peut faire plus de 100 % dans la mesure où une personne peut s’identifier de multiples ethnicités selon sa parenté).

La proportion de personnes nées outre-mer est de 42,6 %, comparée avec les 27,1 % au niveau  national.

Bien que certaines personnes objectent à donner leur religion, 47,5 %  n’ont aucune religion, 36,3 % sont chrétiens, et 12,0 % ont une autre religion.

Parmi ceux d’au moins 15 ans  d’âge,  (50,6 %) ont un niveau de licence ou un degré supérieur, et  (6,1 %) n’ont aucune qualification formelle. 
Le statut d’emploi de ceux d’au moins 15 ans  est pour  (60,8 % ) : employées à temps complet,  (12,1 %) sont  à temps partiel, et  (2,3 %) sont sans emploi .

Éducation 
L’école locale de ‘Stonefields School’ est une école mixte avec un taux de décile de 9, allant de l’année 1 à 8 avec un effectif de .

Voir aussi 

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références 

Ville en Nouvelle-Zélande
Auckland
Auckland